In for the Kill est une expression anglaise qui signifie pour le tuer et peut désigner :

Musique

Groupe 

 , groupe avec Bill Gaal de Nothingface.

Album 

 , album de Budgie sorti en  ;
 , album des Independents sorti en 1995 ;
 , album de Kevin DuBrow sorti le .

Chanson 

 , chanson de Black Sabbath, figurant sur l'album Seventh Star sorti le  ;
 , chanson d'Electric Light Orchestra, figurant sur l'album Balance of Power sorti en  ;
 , chanson de Winger, figurant sur l'album Pull sorti le  ;
 , chanson de Pro-Pain, figurant sur l'album Act of God sorti le  ;
 , chanson de Grailknights, figurant sur l'album Alliance sorti le  ;
 , chanson de La Roux sortie le .